Roman Wallner (Graz, 1982. február 4. –) osztrákok válogatott labdarúgó.

Pályafutása

Statisztika

Klub

Válogatott 
2014. december 25. szerinti állapot.

Sikerei, díjai

Klub 
Austria Wien:
Osztrák Bundesliga: 2005-06
Osztrák kupa: 2005-06, 2006-07
Red Bull Salzburg:
Osztrák Bundesliga: 2009-10, 2011-12
Osztrák kupa: 2011-12

Jegyzetek

Hivatkozások 

Roman Wallner profilja a Red Bull Salzburg honlapján
Roman Wallner profilja az Apollon Kalamarias honlapján
Austria Archive profil
Rapid archiv profil
Transfermarkt profil

Labdarúgócsatárok
Osztrák labdarúgók
1982-ben született személyek
A Sturm Graz labdarúgói
A Rapid Wien labdarúgói
A Hannover 96 labdarúgói
Az Admira Wacker labdarúgói
Az FK Austria Wien labdarúgói
A Falkirk labdarúgói
A Hamilton Academical labdarúgói
A Skoda Xánthi labdarúgói
A LASK Linz labdarúgói
Az FC Red Bull Salzburg labdarúgói
Az RB Leipzig labdarúgói
A Wacker Innsbruck labdarúgói
Az SV Grödig labdarúgói
Élő személyek